Кубок Англии 2002/03 — 122-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире в девятый раз в своей истории одержал лондонский «Арсенал», который обыграл в в финальном матче «Саутгемптон» со счётом 1:0 на стадионе «Миллениум» в Кардиффе благодаря голу Робера Пиреса.

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи состоялись 16 и 17 ноября. Переигровки — 25 и 26 ноября.

Второй раунд 
Матчи были сыграны 7 и 8 декабря. Переигровки — 17 и 23 декабря.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.
Матчи были сыграны 4, 5 и 7 января. Переигровки — 14 и 15 января.

Четвёртый раунд 
Матчи были сыграны 25 и 26 января. Переигровки — 4 и 5 февраля.

Пятый раунд 
Матчи были сыграны 15 и 16 февраля. Переигровка — 26 февраля.

Шестой раунд

Переигровка

Полуфиналы

Финал 

Финал Кубка состоялся в субботу, 17 мая 2003 года на стадионе Миллениум в Кардиффе.

Это был третий финал Кубка Англии подряд, сыгранный на Миллениуме, так как традиционное место проведения финалов Кубка — Уэмбли был закрыт на реконструкцию. На матче присутствовало 73,726 зрителей.

Лондонский «Арсенал» защитил трофей, выиграв его 9-ый раз в своей истории. Для «Саутгемптона» это был первый финал Кубка с 1976 года, когда команда выиграла трофей в первый и единственный раз.

Примечания 

2002
Англия
Кубок Англии